Алексей Суслов:
 Суслов, Алексей Николаевич (1914—2003) — старшина, Герой Советского Союза.
 Суслов, Алексей Петрович (1913—1984) — полковник, Герой Советского Союза.